Любовь Владимировна Хотылёва (р. 12 марта 1928, Гомель, БССР, СССР) — советский и белорусский генетик, политик и редактор. Академик НАН Беларуси.

Биография 
Родилась 12 марта 1928 года в Гомеле. Училась в Гомельской средней школе, затем после начала ВОВ вместе с родителями эвакуировалась в Россию в посёлок Советы (Куйбышевской/Самарской области). После окончания школы в 1944 году поступила на лесомелиоративный факультет Куйбышевского сельскохозяйственного института. В 1946 году в связи с переездом на родину отчислилась и поступила на плодоовощной факультет Белорусской сельскохозяйственной академии, которую успешно окончила в 1948 году. В 1949 г. Любовь Хотылева поступила в аспирантуру Московского Государственного университета (кафедра генетики и дарвинизма). По окончании аспирантуры и защиты диссертации в 1953 году ей присвоена учёная степень кандидата биологических наук. Не смотря на предложение продолжить работу в МГУ, Хотылевой Л. В. принято решение уехать на Кабардинскую опытную станцию, где с 1953 по 1955 год она работала в должности старшего научного сотрудника. В 1955 году она вновь возвращается на родину в БССР и продолжает свою исследовательскую работу уже в Институте Биологии Академии наук БССР. В 1963, после реорганизации Института биологии, Любовь Владимировна работает в Институте генетики и цитологии в должности старшего научного сотрудника. Там же защищает диссертацию на соискание доктора биологических наук. А в 1971 году становится во главе Института и успешно руководит им вплоть до 1995 года. После чего продолжает работу в качестве руководителя лаборатории экологической генетики и биотехнологии (по 2007 г.) и консультанта.

В настоящее время проживает в Белоруссии.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены изучению комбинационной способности растений и применению математических методов анализа этого свойства растений при селекции на гетерозис.
 Провела исследования по математическому моделированию при анализе эффекта гетерозиса.
 Разработала методы оценки комбинационной способности.

Редакторская деятельность 
 1975 — Член редколлегии журнала Сельскохозяйственная биология.
 1978 — Член редколлегии журнала Генетика.
 1990 — Член редколлегии журнала Доклады НАНБ.
 1992-97 — Главный редактор журнала Весцi АН БССР.
 1996 — Член редколлегии Международного Соросовского образовательного журнала.
 1997 — Член редколлегии журнала Вестник фонда фундаментальных исследований.

Политическая деятельность 
 1967-79 — Депутат Минского городского Совета депутатов трудящихся.
 1975 — Член пленума ВАК СССР.

Членство в обществах 
 Академик АН БССР (1980-91).
 Вице-президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова.
 Председатель совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям Генетика и Молекулярная генетика при ИГЦ НАНБ.
 Президент Белорусского общества генетиков и селекционеров.
 Член-корреспондент АН БССР (1972-91).
 Член президиума правления общества Знание.
 и другие членства в обществах…

Награды, премии и почётные и научные звания 
 1953 — Кандидат биологических наук.
 1967 — Доктор биологических наук.
 1969 — Грамота ВС БССР.
 1970 — Медаль За доблестный труд.
 1971 — Орден Трудового Красного Знамени.
 1972 — Диплом Почёта ВДНХ СССР.
 1974 — Серебряная медаль ВДНХ СССР.
 1978 — Заслуженный деятель науки БССР.
 1979; 1982 — Почётная грамота Минского городского Совета народных депутатов.
 1981 — Почётная грамота Президиума Республиканского Совета Профсоюзов.
 1982 — Почётная грамота Министерства сельского хозяйства БССР.
 1984 — Государственная премия БССР.
 1986 — Диплом лауреата журнала Советская женщина.
 1987 — Медаль «Ветеран труда».
 1988 — Медаль имени академика С. И. Вавилова.
 1988 — Почётная грамота Верховного Совета БССР.
 1995 — Почётная грамота Президиума НАНБ.
 1998 — Орден Франциска Скорины
 и другие награды…

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографические сведения.
 
 Хотылёва Любовь Владимировна в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Генетики по алфавиту
Политики по алфавиту
Редакторы по алфавиту
Учёные по алфавиту
Генетики СССР
Генетики Белоруссии
Депутаты Минского городского совета
Редакторы СССР
Редакторы Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании